Bagno ima više značenja:
 Bagno, L'Aquila
 Bagno, Prato
 Bagno, Reggio Emilia
 Bagno, Salerno